Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar labdarúgó-válogatott hatodik mérkőzését Ausztria ellen játszotta 1904. október 9-én. Eredménye: 5:4 (2:3).

Az összeállítások

A mérkőzés 

Az osztrák egyesületek az ellen szövetségben (Österreichisches Fussball Unio) újra egyesültek.
Balsorsban gazdag mérkőzés volt ez. Még mindig az MLSZ Intéző Bizottsága rakta össze a csapatot, de a szövetségi kapitány posztján változás történt. Gillemot Ferencet, Stobbe Ferenc váltotta. Első mérkőzésén a kapitány nem tudott a csapattal utazni, mivel az útiköltség keretei nem engedték meg. Rossz előjel volt mindez, de ehhez jött még az is, hogy a válogatott felszerelése Budapesten maradt ezért a bécsi Vienna Cricket and Football-Club mezét kölcsönözték erre a mérkőzésre.
Bécsben a Cricketter-pályán feszültek egymásnak a csapatok. Esőben és mély talajban kezdődött a mérkőzés, nem futballbarát időjárás. Csapkodó csúszó-mászó játékot diktáltak a körülmények. Ennek ellenére kilenc gól született. Az első félidőben ugyan a magyarok vezettek, de az osztrákok fordítani tudtak, a végeredmény 5-4 lett.

Örökmérleg a mérkőzés után 

Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

Lásd még 
 Magyar labdarúgó-válogatott

Források 

 A mérkőzés adatai az IFFHS.DE-n
 Magyarfutball.hu

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1904-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Ausztria ellen
1904 a labdarúgásban